Ферия () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафра-Рио-Бодион. Население — 1320 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página sobre Feria
 Hotel Rural "Cruz del Real"

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса